Этье́н Алекса́ндр Мильера́н (; 10 февраля 1859, Париж, — 7 апреля 1943, Версаль) — французский политический деятель, 12-й президент Франции (1920—1924).

Начало деятельности 
Родился в семье торговца. Был адвокатом в Париже и приобрел известность в особенности ведением политических процессов (выступал в деле русских анархистов в Париже в 1890 г.) и дел о стачках. С 1884 г. Мильеран был одним из редакторов газеты «La Justice», с 1885 г. — членом палаты депутатов.

Скоро между Мильераном и вождём его партии Клемансо возникли разногласия, так как Мильеран придавал гораздо большее значение вопросам социальным и гораздо охотнее шёл навстречу социалистам во всех мероприятиях в пользу рабочего класса, чем Клемансо. В 1889 г. Мильеран вышел из редакции «Justice» и принял участие в газете «La Voix».

После возвышения генерала Буланже Мильеран оказался в рядах наиболее решительных его противников, но это не заставило его примкнуть к правительству; в ряде статей под заглавием «Ni l’un, ni l’autre» он высказался как против Буланже, так и против политики Жюля Ферри, с которым он почти отождествлял всех его преемников.

В 1892 году Мильеран вместе с Гобле организовал парламентскую группу «радикалов-социалистов», органом которой явилась газета «Petite République Française». В избирательном манифесте Мильеран на выборах 1893 г. выдвинуто на первый план покровительство труду; для достижения этой цели рекомендуется, между прочим, национализация некоторых отраслей крупной промышленности.

В 1890-е годы Мильеран ещё более приблизился к социалистам. Он состоит главным редактором газеты «Petite République Française». В 1893 г. Мильеран, не выступая против франко-русского союза в принципе, решительно высказывался против чествований России. В мае 1896 г. состоялся съезд французских социалистов в Сен-Манде, на котором Мильеран заявил, что «для осуществления немедленных реформ, способных облегчить участь рабочего класса и дать ему, таким образом, возможность самому добыть себе свободу и начать социализацию средств производства, насколько это позволят условия, социалистической партии необходимо и достаточно взять в свои руки управление государством при помощи избирательного права». В 1899 г. стал членом буржуазного правительства. «Казус Мильерана» вызвал ожесточенную полемику во французском и международном социалистическом движении II Интернационала, что задержало наметившийся процесс объединения французских социалистов.

Первый социалист в правительстве Франции 
Образуя в июне 1899 года коалиционный кабинет, Вальдек-Руссо пригласил Мильерана на пост министра торговли. Мильеран принял предложение, несмотря на присутствие в министерстве усмирителя коммуны, генерала Галифе. Таким образом впервые в Европе министерский пост занял социалист.

Часть французских социалистов, с Жоресом во главе, отнеслась к этому факту, как к своему торжеству; другая часть, следуя за Гедом, увидела в самом факте вступления Мильерана в буржуазный кабинет измену принципам партии. На этой почве произошло распадение французской социалистической партии, только что перед тем объединившейся. К образу действий Мильерана сочувственно отнеслось большинство бельгийских социалистов (Вандервельде) и часть немецких (Бернштейн, Ауэр), крайне отрицательно — большинство немецких социал-демократов (Каутский), итальянских (Ферри), русских (Плеханов).

На международном социалистическом конгрессе в Париже в 1900 году вопрос о праве социалиста вступать в буржуазный кабинет был предметом ожесточённых прений, окончившихся принятием примирительной резолюции, предложенной Каутским, в силу которой такое вступление признавалось допустимым в исключительных случаях, под условием согласия партии. В качестве министра Мильеран провёл новое фабричное законодательство, установившее 10-часовой рабочий день, и декретами ввёл 8-часовой рабочий день в большей части казённых предприятий.

В бытность Мильерана министром происходили кровавые столкновения стачечников с войсками несмотря на попытки Мильерана действовать примирительно. Из пределов Франции при нём несколько раз изгонялись немецкие социал-демократы и не было дано право въезда Плеханову, высланному из Франции раньше, хотя полиция и не решилась его арестовать, когда он прибыл на парижский конгресс.

В мае 1902 г. Мильеран вышел в отставку вместе со всем кабинетом Вальдека-Руссо. Несмотря на то, что большинство социалистов (с Жоресом во главе) поддерживало следующий кабинет Комба, Мильеран повёл против него энергичную кампанию. Её мотив был тот, что правительство Комба из-за борьбы с клерикализмом забывает дело социальной реформы. В этой борьбе Мильеран поневоле смешался с националистами, клерикалами и радикалами отщепенцами (Думер). Он почти систематически подавал голос за все вотумы недоверия Комбу, даже по поводу его борьбы с клерикализмом. На этой почве Мильеран разошёлся с своим другом Жоресом и в 1904 г. исключен из состава партии. Депутатских полномочий он, однако, не сложил.

В 1909—1910 министр об­щественных ра­бот.

В 1912—1913 и 1914—1915 (во время Первой мировой войны) военный министр.

Премьер-министр. Президент. Сенатор 
Перед первыми послевоенными выборами был сформирован Национальный блок, объединивший правые и правоцентристские политические силы. Одним из его лидеров стал Мильеран. На парламентских выборах в ноябре 1919 Национальный блок получил более двух третей мест в Палате депутатов. Мильеран стал премьер-министром и министром иностранных дел в первом (январь — февраль 1920 г.) и втором (февраль — сентябрь 1920 г.) правительствах Национального блока.

В сентябре 1920, после отставки по состоянию здоровья президента Поля Дешанеля, Мильеран был избран его преемником. Ушёл в отставку в 1924 году до истечения мандата из-за конфликта с представителями левой коалиции, получившей большинство в Палате депутатов, избранной в мае 1924.

С 1925 по 1940 (с не­зна­чительными пе­ре­ры­ва­ми) был се­на­тором, но ак­тив­ной политической ро­ли не иг­рал.

Правительство Мильерана (20 января — 24 сентября 1920) 

 Александр Мильеран — председатель Совета Министров и министр иностранных дел;
 Андре Лефевр — военный министр;
 Теодор Стег — министр внутренних дел;
 Фредерик Франсуа-Марсаль — министр финансов;
 Поль Журден — министр труда;
 Гюстав Л’Опитё — министр юстиции;
 Адольф Ландри — морской министр;
 Андре Оннора — министр народного просвещения и изящных искусств;
 Андре Мажино — министр военных пенсий, грантов и пособий;
 Жозеф Рикар — министр сельского хозяйства;
 Альбер Сарро — министр колоний;
 Ив Ле Трокер — министр общественных работ;
 Огюст Исаак — министр торговли и промышленности;
 Эмиль Ожье — министр освобожденных областей.

Сочинения 

 Французский реформистский социализм. Программа и метод / Пер. с фр. Е. Элиасберга. — Ростов-на-Дону : Набат, 1905. — 28 с.
 Социализм-реформизм : [Сб. речей] / Пер. с фр. Вл. Кауфмана. — Санкт-Петербург : тип. «Север», [1907]. — 85 с.

Примечания

Литература 
 «Le socialisme réformiste français» (Пар., 1905). См. A. Lavy, «L’oeuvre de M.» (Пар., 1902; восторженный панегирик);
 Гамбаров, «Рабочее законодательство м-ства Вальдека-Руссо» («Русское богатство», 1901, 4—5).

Ссылки 
 Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для учителя. — М., 1993

Правители Европы XX века
Политики XIX века
Политики XX века
Правители XX века
Президенты Франции
Премьер-министры Франции
Министры иностранных дел Франции
Министры торговли Франции
Главы военного ведомства Франции
Социалисты Франции
Социал-демократы Франции
Члены Палаты депутатов Третьей французской республики
Члены Академии моральных и политических наук
Сенаторы Третьей республики
Муниципальные депутаты Франции